Bloomsbury bezeichnet

 Bloomsbury (Camden), einen ehemaligen Stadtteil im London Borough of Camden
 Bloomsbury Publishing, einen britischen Verlag
 Bloomsbury (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bloomsbury (New Jersey), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bloomsbury Group, ein Londoner Intellektuellenzirkel
 Bloomsbury House (London), ein Londoner Gebäude von Flüchtlingshilfsorganisationen in der Zeit des Nationalsozialismus

im NRHP gelistete Objekte:
 Bloomsbury Farm, in Spotsylvania Court House, Virginia, ID-Nr. 00000479
 Bloomsbury Historic District, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 02000497
Siehe auch:
 Bloomsburg